

Persone 
 Fredric Hobbs – regista statunitense
 Halliwell Hobbes – attore inglese
 John Oliver Hobbes – scrittrice statunitense naturalizzata inglese
 Thomas Hobbes – filosofo inglese

Personaggi immaginari 
 Hobbes – personaggio del fumetto Calvin and Hobbes
 Miranda Hobbes – protagonista della fiction televisiva Sex and the City
 Hobbes – soprannome di Ralgha nar Hhallas, personaggio della serie di videogiochi Wing Commander